Transfiguracja – w elektrotechnice: przekształcenie fragmentu układu trójfazowego elementów połączonych w gwiazdę w równoważny układ elementów połączonych w trójkąt jak też na odwrót
 Transfiguracja – w teologii: Przemienienie Pańskie (przemienienie Jezusa)
 Transfiguracja – przybranie przez mistrzów duchowych (lub postrzeganie ich przez ich zwolenników) zmienionej formy np. na rodzaj boskiej światłości

Zobacz też 
 Przemienienie Pańskie – obraz autorstwa Rafaela